Jarzyna ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dariusz Jarzyna (1970–2014), polnischer Schwimmer 
 Franciszek Jarzyna (1911–1999), polnischer Journalist 
 Grzegorz Jarzyna (* 1968), polnischer Theaterregisseur
 Jacek Jarzyna (* 1969), polnische Schauspieler und Regisseur  
 Jonathan Jarzyna (* 1985), deutscher Gitarrist und Komponist